Olaszország
Montereale, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Montereale Valcellina, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében